TJM ist die Abkürzung für:

 Thüringer Justizministerium
 den russischen Flughafen Tjumen (IATA-Code)
 die britische Handelsvereinigung Trade Justice Movement
 die Traditionelle Japanische Medizin
 die schwedische Band Totalt Jävla Mörker
 den bundesweiten Nachwuchsmusiker-Wettbewerb Treffen Junge Musik-Szene 
 Thomas Jerome Moulton (* 1940), US-amerikanischer Produzent und Remixer

TJM